Likaklingande namn på olika personer:

 Eric Westberg (1892–1944), musikorganisatör, kompositör och dirigent
 Erik Wästberg (1905–1954), publicist
 Erik Westberg (född 1956), kördirigent och professor